Name steht für:

 Eigenname in Philosophie und Semantik
 Name, eine individuelle Identifikation 
 Name (Fluss), ein nördlicher Nebenfluss des Tigris 

Zur juristischen Problematik siehe Namensrecht

Name ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Name (1940–2016), amerikanischer Fotograf und Filmemacher 
 Mark L. Van Name (* 1955), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor 
 Moustapha Name (* 1995), senegalesischer Fußballspieler

.name steht für:

 .name, generische Top-level domain 

NAME steht für:
 NAME-Syndrom, seltene Krankheit, die sich durch eine Kombination von Hautveränderungen und (so genannten) gutartigen Tumoren in den Vorhöfen des Herzens auszeichnet

Siehe auch:
 Gesamtname
 Ohne Namen
 Nam
 Namen
 Nome

Abkürzung